Taliabu bezeichnet:
eine Insel der Molukken, siehe Taliabu (Insel)
eine malayo-polynesische Sprache, siehe Taliabu (Sprache)